Szász László (1966) magyar autóversenyző, csapattulajdonos, menedzser.

Szász László (1950-) romániai magyar irodalomtörténész, irodalomkritikus, esszéíró.
Szász László (Pécs, 1953. július 1. –) Ybl-díjas magyar építész.
Szász László romániai magyar festő, grafikus.

Jegyzetek